Ромби́ческая сингони́я (чаще — орторомби́ческая сингони́я) — одна из семи сингоний в кристаллографии. Её элементарная ячейка определяется тремя базовыми векторами (трансляциями), которые перпендикулярны друг другу, но не равны между собой. Таким образом, форма ячейки, представляющей собой прямоугольный параллелепипед и определяется тремя параметрами: длинами базовых векторов ,  и . Объём ячейки равен произведению .

В орторомбической сингонии существует четыре вида решёток Бравэ: примитивная (простая), базоцентрированная, объёмно-центрированная и гранецентрированная.

В нижеследующей таблице приведён список точечных групп (классов симметрии) ромбической сингонии: их международное обозначение и обозначение по Шёнфлиссу, а также примеры кристаллов, симметрия которых относится к указанной группе.

Литература 
 Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis (1985). Manual of Mineralogy (20th ed.). pp. 69–73. ISBN 0-471-80580-7.
 Hahn, Theo, ed. (2002). International Tables for Crystallography, Volume A: Space Group Symmetry. International Tables for Crystallography. A (5th ed.). Berlin, New York: Springer-Verlag. ISBN 978-0-7923-6590-7.
 Также см. список примечаний в статье Сингония.

Физика твёрдого тела
Кристаллография
Симметрия